Caudomyces är ett släkte av svampar. Caudomyces ingår i familjen Legeriomycetaceae, ordningen Harpellales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Caudomyces